U-9 – planowany austro-węgierski okręt podwodny typu U-7 z okresu I wojny światowej, wszedł do służby w Kaiserliche Marine jako SM U-68
 U-9 – niemiecki okręt podwodny typu U-9 z okresu I wojny światowej
 U-9 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-9 (S188) – niemiecki okręt podwodny typu 205 z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 UB-3 – niemiecki okręt podwodny typu UB I SM UB-3; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-9
 UB-9 – niemiecki okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej
 UC-9 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich